Adrien Politi (né en 1957), guitariste et auteur-compositeur-interprète argentin ;
 Alessandro Politi (1679-1752), philologue italien ;
 Edna Politi, cinéaste libanaise.